Пантин (; ) — многозначный термин, антропоним и топоним.

Фамилия 
 Пантин, Владимир Игоревич (род. 1954) — российский политолог
  (1899—1967) — британский зоолог.

Топоним 
 Пантин — коммуна во Франции.